Котори може да се отнася за:

 Горно Котори, днес Ано Идруса, село в Ном Лерин, Гърция;
 Долно Котори, днес Идруса или Като Идруса, село в Ном Лерин, Гърция.

 Вижте също
 Котор